Kisváltósúlyú amatőr ökölvívók listája

Muhammadqodir Abdullayev 
Szergej Bikovszki
Willy Blain 
Manat Buncsamnong
Michael Carruth
Leonard Doroftei 
Borisz Georgiev
Vjacsaszlav Javhenavics Janovszki
Yudel Johnson
Jyri Kjäll
Gennagyij Kovaljov
Ray Leonard
Alekszej Leonov	
Diógenes Luna 
Káté Gyula
Alekszandr Ivanovics Maletyin
 Kavacsi Maszacugu 
Patrizio Oliva
Jerry Page
Bradley Saunders
Dorel Simion 
Nurhan Süleymanoğlu
Szerik Szapijev 
Dimitar Stiljanov
Konstantin Tszyu
Oktay Urkal
Héctor Vinent

Ökölvívólisták